Perassi – cognome italiano
 Tomaso Perassi – giurista, politico e accademico italiano